Саміра бен-Саїд (; Samira Bensaïd;  10 січня 1959 року, Рабат, Марокко) — марокканська співачка, представляла Марокко на пісенному конкурсі Євробачення 1980.

Дискографія 

{| border="0" cellpadding="0"
|-
|<ol>
El hob elli ana a'aycheh (1975)
Bitaqat hob (1977)
Ben Lif (1979)
Hikaya (1981)
Allemnah el Hob (1982)
Ketr al Kalam (1983)
Methaya'li (1984)
Lilet el Ouns (1984)
|<ol start="9">
Ya Damaiti Haddi (1984)
Ehki ya Shehrazade (1985)
Youm akablak Fih (1985)
Ech gab li gab (1985)
Amrak ajib en (1986)
Ana walla anta (1989)
Moch hatnazel a'anak (1986)
Sibak (1986)
|<ol start="17">
Ya ebn al halel (1987)
Ghariba (1988)
Sibni louahdi (1988)
Ensani (1989)
Ba'adin neta'ateb (1990)
Choft el amar (1991)
Hannitlak (1992)
Khayfa (1992)
|<ol start="25">
a'ach'a (1993)
Enta habibi (1995)
Kolli de echa3at (1996)
a'al bal (1998)
Rouhi (1999)
Laila habibi (2001)
Youm Wara Youm (2002)
Awweeni Beek (2004)
Ayaam Hayati (2008)
Be winner (ft. Fnaïre) (2010)
Khallouh (2010)
|}

Посилання 
 Офіційний сайт

Марокканські співаки
Учасники Євробачення 1980
Представники Марокко на Євробаченні
Виконавці арабською мовою

Уродженці Рабата
Натуралізовані громадяни Єгипту
Марокканські емігранти до Єгипту